Drentse 8 van Westerveld 2018 var den 12. udgave af cykelløbet Drentse 8 van Westerveld. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer og blev arrangeret 9. marts 2018. Det blev vundet af amerikanske Alexis Ryan fra Canyon-SRAM Racing.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
Trine Holmsgaard kørte for Experza-Footlogix
Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
Cykelløb i 2018